Veyra ist der Familienname folgender Personen:

 Jaime C. de Veyra (1873–1963), philippinischer Politiker
 Sofia de Veyra (1876–1953), philippinische Frauenrechtlerin, Lehrerin und Schulgründerin